El término Beni puede hacer referencia a :

 Departamento del Beni, en Bolivia.
 Río Beni, en Bolivia, que recorre, entre otros, el departamento anterior.
 Beni-, prefijo típico de la toponimia española, literalmente en árabe «hijos de».